Ibler je priimek več oseb:
 Drago Ibler, hrvaški arhitekt (1894—1964)
 Janko Ibler, hrvaški pisatelj (1862—1926)
 Stanko Ibler, hrvaški zdravnik (1901—1993)
 Vanda Ibler, hrvaška gledališka kritičarka (1887—1945)